Un monotype est un type de voilier de compétition ;
 Un monotype est une technique de l'estampe ;
 La Monotype était une machine, créée par , permettant de produire des lignes justifiées en caractères mobiles ;
 Monotype Corporation, compagnie de composition et de fonte de caractères, fondée par Tolbert Lanston.
MonoType, anciennement Type-Moon France, est une association française qui promeut les arts visuels japonais.